Isoriutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Isoriutta (ö i Åbo), Egentliga Finland, 
 Isoriutta (ö i Nystadsregionen, lat 60,69, long 21,11), Egentliga Finland, 
 Isoriutta (ö i Nystadsregionen, lat 60,63, long 21,37), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar